Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1989 – siódme mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ 1990. Odbył się w dniach 15–26 lutego 1989 roku we Francji.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1989
1989 w piłce ręcznej
Piłka ręczna we Francji
1989 we Francji